Куртино — деревня в Вяземском районе Смоленской области России. Входит в состав Тумановского сельского поселения. Население — 47 жителей (2007 год). 
 
Расположена в восточной части области в 30 км к северо-востоку от Вязьмы, в 8 км севернее автодороги . В 1 км южнее деревни расположена железнодорожная станция Туманово на линии Москва — Минск.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в октябре 1941 года, освобождена в марте 1943 года.

Примечания 

Населённые пункты Вяземского района (Смоленская область)